Kabinett Khuen-Héderváry steht für:

 Kabinett Khuen-Héderváry I
 Kabinett Khuen-Héderváry II